Риодева (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Большой Теруэль. Занимает площадь  км². Население — 180 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Foro de Riodeva

Муниципалитеты Теруэля